Niemcy:
 Böttingen – dzielnica gminy Dornstadt w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Alb-Donau
 Böttingen – gmina w kraju związkowym Badenia-Wirtembergia, w powiecie Tuttlingen